Иосиф Давыдович Левин (1901—1984) — советский  и , государствовед, , профессор.

Биография 
Родился в Варшаве в семье бухгалтера. Старший брат филолога Виктора Давыдовича Левина (1915—1997). С 1911 по 1918 обучался в классической гимназии в Одессе.

В 1919 году поступил на факультет общественных наук МГУ.

В 1920-х годах работал в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции СССР, Коммунистической Академии; активный участник московских философских кружков.

В 1930—1940-е годы — старший научный сотрудник Института права АН СССР. В 1935 году получил степень кандидата юридических наук, в 1939 году — доктора юридических наук.

Сын Юрий (1935—2010) — кандидат физико-математических наук, семиотик и литературовед.

Похоронен на Пятницком кладбище.

Научная деятельность 
И. Д. Левин внёс значительный вклад в развитие советского государственного права. Одна из важнейших его работ — монография «Суверенитет» (1948).

И. Д. Левин применял классовый подход к пониманию права наций на самоопределение и государственному суверенитету. По его мнению, «вопрос о самоопределении нации не может ставиться вне связи с вопросом о классовом носителе права на самоопределение и тем самым о классическом содержании этого права в данных конкретных условиях, с вопросом о классовом характере политического суверенитета нации».

Основой политического полновластия какого-либо социального слоя (класса), по словам И. Д. Левина, является собственность, поскольку к жизненным интересам любого государства относятся в первую очередь интересы экономические. Любая сила, подрывающая экономическое состояние какого-либо государства (например, ведущая к деиндустриализации, к упадку сельского хозяйства, к ликвидации предприятий энергетики и проч.), тем самым подрывает и основу наличия у данного государства суверенитета.

Исследователь полагал, что Римская империя эпохи домината «являлась прообразом суверенного абсолютистского государства».

Основные работы 
Издал около 10 монографий и более сотни статей по юриспруденции, при этом ни одна из философских работ Левина не была опубликована при жизни автора.

 Кандидатская диссертация «Философия знания» (1922), получившая высокую оценку Г. Г. Шпета была запрещена в 1924 после двух лет «путешествия» по цензурным инстанциям. Рукопись уничтожена в 1953 году во время «дела врачей».
 Шестой план — краткая духовная (философская) автобиография, написана в 1974—1975 годах, опубликована в «Историко-философском ежегоднике—91» (М., 1991).
 Сочинения. Том I—II. — М.: Радикс, 1994.
 Суверенитет. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)

Примечания

Ссылки 
 Изречения Левина И. Д.

Правоведы СССР
Преподаватели юридического факультета МГУ
Жертвы борьбы с космополитизмом
Специалисты по теории права и государства
Персоналии:Одесса
Похороненные на Пятницком кладбище